Wrigley kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wrigley (samhälle), Northwest Territories,

USA 

 Wrigley (ort), Tennessee, Hickman County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar